Mahmudlu – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian
 Mahmudlu – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian
 Mahmudlu – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian